Sereika ist der Familienname folgender Personen:

 Albertas Sereika (* 1966), litauischer Politiker
 Katie Sereika, US-amerikanische Schauspielerin, Yogini und Model